peut faire référence à :

, terme anglais pour désigner quelqu'un qui fait de l'alcool de contrebande,
, une chanson folk.

Voir aussi